José María Alfaro puede referirse a:

 José María Alfaro Zamora (1799-1856), presidente de Costa Rica;
 José María Alfaro Polanco (1905-1994), poeta y político español;
 José María Alfaro Guiles (1748-1813), maestro de las artes, restaurador e inventor mexicano; 
 José María Alfaro Cooper (1861-1912), académico costarricense.